Sehlem kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sehlem, Lamspringe – tidigare kommun i Niedersachsen, 
 Sehlem, Bernkastel-Wittlich – kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz,